O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1983 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball. O Corinthians foi o campeão.

Primeira fase

Heptagonal final

Classificação do Heptagonal final 
Obs:Os dois primeiros colocados disputarão a final, com a vantagem do 1º colocado no heptagonal precisar vencer apenas 1 dos 2 jogos da finalíssima para se tornar o campeão.

Jogo 1

Jogo 2

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 1983 no Brasil
1983 no basquetebol